Ни́колас «Ни́ки» Ро́берт Шо́ри (; родился 19 марта 1981 года в Ромфорде, Англия) — профессиональный английский футболист, игравший на позиции защитника. В 2007 году сыграл два матча за сборную Англии.

Карьера

Клубная 
В 1998 году Ники Шори был принят в академию «Лейтон Ориент». Через год дебютировал за основную команду при главном тренере Алане Пардью. Отыграв 2 сезона, провел 15 игр в чемпионате. 10 февраля 2001 года Шори переходит в «Рединг».За него было заплачено £25,000. Молодой защитник быстро завоевал место в основном составе и в дебютном же сезоне сыграл 36 матчей во всех турнирах. 1 августа 2006 года продлил контракт с клубом до июня 2009. Сезон 2006/2007 стал очень важным в карьери Ники. Помимо того, что он сыграл свою первую игру за сборную Англии, он также помог «Редингу» не вылететь в Чемпионшип. Фанаты клуба признали его «лучшим игроком команды сезона». Но уже в следующем сезоне «Редингу» не удается остаться в лиге и Ники Шори решает уйти из команды.

7 августа 2008 года Ники Шори подписывает трехлетний контракт с «Астон Виллой». Он взял себе 21 номер. Дебютировал в игре против «Хабнарфьордюра», в кубке УЕФА. В первом же сезоне он закрепился в составе, играя левого защитника в команде. Но уже в следующем сезоне Шори вынужден отправиться в аренду. Зимой 2009 года он присоединяется к «Ноттингем Форест», а позже к «Фулхэму».

В 2010 году Шори переходит в «Вест Бромвич» и подписывает контракт на 2 года. Его дебют пришёлся на игре домашнею игру первого тура против «Сандерленда». К счастью, он смог стать основным игроком команды, но только на два сезоне, после чего Ники Шори возвращается в «Рединг». Контракт был подписан на 4 года.

В сборной 
Благодаря успешной игре за «Рединг, его хорошая форма не осталась не замеченной. 25 мая 2007 Ники Шори сыграл одну игру в футболке второй английской сборной. Но уже 26 мая его он получает вызов в национальную сборную Англии на игры против сборной Эстонии и сборной Бразилии. 1 июня он играет весь матч против бразильцев, но с сборной Эстонии он на поле не появился. 22 августа 2007 года состоялась его вторая игра, на этот раз против сборной Германии на Уэмбли.

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Рединга» 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Пуна Сити»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»